

Biografia 
Brandon è nato a Lake Forest, Illinois.

Ha espresso un interesse per la recitazione all'età di 3 anni. Cominciò a ripetere scene da film e dire a sua mamma che avrebbe voluto apparire in Televisione.

All'età di 4 anni, la madre ha ottenuto il suo primo agente a Chicago. Egli cominciò subito a interpretare spot pubblicitari e a unirsi SAG nel 2001 (all'età di 5 anni). Ha continuato a interpretare spot a Chicago, ma ha deciso, alla fine di andare avanti e avere più opportunità, aveva bisogno quindi di trasferirsi. Il suo ruolo più importante fino ad oggi è stato il suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio, Il mio amico Smitty, che è stato pubblicato negli Stati Uniti nel mese di aprile 2012. Brandon interpreta il ruolo principale di Ben Barrett e ha lavorato a fianco di: Peter Fonda, Mira Sorvino, Louis Gossett Jr. , Lolita Davidovich, Jason London, e BooBoo Stewart.

Filmografia

Cinema 
Puppet, regia di Nadia Garnier - cortometraggio (2008)
Caleb Couldn't Love, regia di Kieran Thompson - cortometraggio (2008)
The Psycho of Happiness, regia di Tana Gundry - cortometraggio (2008)
Joyland, regia di Adam Cosco - cortometraggio (2009)
The Exemption of Hunter Riley, regia di Brian Palmert - cortometraggio (2010)
Wurm, regia di Alan Smithee - cortometraggio (2010)
Our Family Spirit, regia di Ryan Meyer e Darian Weiss - cortometraggio (2011)
All Kids Count, regia di Michael J. Nathanson (2011)
Smitty - Un amico a quattro zampe (Smitty), regia di David Mickey Evans (2012)
Jody's Bra, regia di Janine Sides - cortometraggio (2013)
Wiener Dog Nationals, regia di Kevan Peterson (2013)
A Terrible Fate, regia di Joey Luthman - cortometraggio (2015)
The Martial Arts Kid, regia di Michael Baumgarten (2015)
Beverly Hills Christmas, regia di Brian Skiba (2015)
Fishes 'n Loaves: Heaven Sent, regia di Nancy Criss (2016)
This Is Our Christmas, regia di Christian Filippella (2018)
Welcome to LA, regia di Amanda Kott - cortometraggio (2019)

Televisione 

 Prison Break - serie TV, episodio 1x04 (2005)
The Class - Amici per sempre (The Class) - serie TV, episodio 1x01 (2006) 
 Tosh.0 - serie TV, episodio 3x17 (2011) 
 Super Ninja - serie TV, episodio 1x04 (2011)
 Hotel P - serie TV, episodio 1x01 (2014)
Mamma in un istante (Instant Mom) - serie TV, episodio 3x24 (2015)
Astrid Clover - serie TV, episodi 3x21-4x18 (2016)
Grey's Anatomy - serie TV, episodio 4x17 (2017)
You - serie TV, episodio 2x03 (2019)

Riconoscimenti 
Young Artist Award
 2009 – Candidatura come miglior performance in un cortometraggio – Giovane attore per Caleb Couldn't Love
 2010 – Candidatura come miglior performance in un cortometraggio – Giovane attore per The Exemption of Hunter Riley
 2011 – Candidatura come miglior performance in un cortometraggio – Giovane attore per Wurm
 2013 – Miglior performance in un film in film DVD - Giovane attore per Smitty - Un amico a quattro zampe
 2013 – Candidatura come miglior performance in un cortometraggio – Giovane attore per Transcendence
 2014 – Candidatura come miglior performance in un film in film DVD – Giovane attore per Wiener Dog Nationals
WorldFest Houston – Special Jury Award
 2012 – Miglior attore giovane per Smitty – Un amico a quattro zampe

Note

Collegamenti esterni 
 

Attori bambini statunitensi